Haarberg heißen 

folgende geographischen Objekte:
 Harreberg, Gemeinde im Département Moselle (deutscher Name)
 Haarberg (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haarberg (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Berge und Erhebungen:
 Haarberg (Schottner Wald) (908 m), zentrale, aber nicht höchste Erhebung im Schottner Wald, westlich von Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haarberg (Osterhorngruppe), 688 m, ein Spornzug bei Golling an der Salzach und Scheffau im Lammertal, Land Salzburg, mit Sendeanlage
 Haarberg (Aachen), 239 m, eine Erhebung am Rande der Stadt Aachen-Haaren
 ein Berg in der thüringischen Stadt Erfurt
 Haarberg (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Kissingen in Bayern
 Haarberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg

Personen:
 Gunnar Haarberg (1917–2009), norwegischer Fernsehmoderator
 Orsolya Haarberg (* 1977), norwegische Naturfotografin

Siehe auch:
 Harberg